Jaime Charles puede referirse a:

 James Charles (1794-1819), marino e ingeniero naval inglés avecindado en Chile;
 Jaime Charles Coddou (1947-2013), empresario chileno, gerente general de CAP SA.